Zlatý úsvit má více významů
 Zlatý úsvit (politická strana), též Zlaté jitro – řecká politická strana
 Hermetický řád Zlatého úsvitu, zkráceně Zlatý úsvit – magická společnost